Ngando steht für
 Ngando (Sprache, Zentralafrikanische Republik), eine Bantusprache
 Axel Ngando (* 1993), französischer Fußballspieler